Åke Andersson (1906–1982) svéd labdarúgó
 Åke Andersson (1917–1983) svéd labdarúgó
 Åke Andersson (1918–1982) svéd jégkorongozó
 Åke Andersson (1925–2005) svéd atléta, hosszútávfutó